В Соединённых Штатах насчитывается 2 округа с названием Юма ():
 округ Юма — штат Аризона
 округ Юма — штат Колорадо